Okręty US Navy o nazwie USS  "Trippe", pochodzącej od Johna Trippe`a – oficera amerykańskiej marynarki z przełomu XVIII i XIX wieku:
Pierwszy "Trippe" został zakupiony w 1812, służył w czasie wojny brytyjsko-amerykańskiej i został spalony przez wojska brytyjskie.
Drugi "Trippe" (DD-33) był niszczycielem typu Paulding zwodowanym w 1910 i służącym w czasie I wojny światowej. Służył w United States Coast Guard w latach 1924 - 1930. Został sprzedany w 1934.
Trzeci "Trippe" (DD-403) był niszczycielem typu Benham zwodowanym w 1938, który służył w czasie II wojny i został zatopiony po wojnie w czasie Operacji "Crossroads"
Czwarty "Trippe" (DE-1075/FF-1075) był fregatą typu Knox zwodowaną w 1969 i wycofaną ze służby w 1991.

Trippe